Pieterse ist der Familienname folgender Personen:

Corné Pieterse (* 1964), niederländischer Pflanzenpathologe
 Ernest Pieterse (1938–2017),  südafrikanischer Autorennfahrer
 Henk Pieterse (* 1959), niederländischer Basketballspieler
 Jan Pieterse (* 1942), niederländischer Radrennfahrer
 Puck Pieterse (* 2002), niederländische Radrennfahrerin
 Reyaad Pieterse (* 1992), südafrikanischer Fußballspieler
 Sasha Pieterse (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin